Isaiah steht für:

 Isaiah (Vorname), männlicher Vorname
 Isaiah der Serbe (15. Jh.), serbisch-orthodoxer Mönch
 Isaiah, Künstlername von Isaiah Firebrace (* 1999), australischer Popsänger
 Isaiah-Prozessorarchitektur, siehe VIA-Isaiah-Mikroarchitektur

Siehe auch:
 Jesaja